Pinna puede referirse a:

 La pinna, aurícula, oreja o pabellón auricular ; la parte visible del oído.
 La pinna o folíolo; cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra dividido el limbo de una hoja, en los vegetales.